Die Communauté de communes des Portes de Meuse ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie wurde am 5. Oktober 2016 gegründet und umfasst 51 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Montiers-sur-Saulx.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de la Haute Saulx,
 Communauté de communes de la Saulx et du Perthois und
 Communauté de communes du Val d’Ornois.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Demange-aux-Eaux und Baudignécourt in die Commune nouvelle Demange-Baudignécourt auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 51.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Portes de Meuse
Gegründet 2016